Afgunst (emotie)
 Afgunst (thriller), een boek van Saskia Noort